5 miejscowości w Polsce: 
 Sulimy – osada w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Sulimy – osada w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo, część sołectwa Konopki-Białystok
 Sulimy – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Nowogród
 Sulimy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko 
 Sulimy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska